Plusieurs îles sont dénommées île Campana :
 l'île Campana dans la lagune de Venise, en Italie ;
 l'île Campana dans l'océan Pacifique entre le golfe de Penas et le , au sud du Chili.